Ни́копольская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Названа в честь города Никополь (Украина).

Россия 
 Никопольская улица — улица в Волгограде.
 Никопольская улица — улица в Москве.

Украина 
 Никопольская улица — улица в Днепродзержинске.
 Никопольская улица — улица в Запорожье.
 Никопольская улица — улица в Киеве.
 Никопольская улица — улица в Черновцах.

Источник: :Яндекс.Карты.

Улицы, названные в честь городов